Пуерто дел Новиљо има више значења:

 Пуерто дел Новиљо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто дел Новиљо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику